Code
TGN est un code, qui signifie :
 Tangentielle Nord, nom de projet de la ligne 11 Express du tramway d'Île-de-France,
 
 Thesaurus of Geographic Names
 Tests Grandeur Nature équivalent à tests à blanc (dry run), utilisés pour tester de bout en bout automates et systèmes informatiques, notamment en biologie médicale